Râul Bălășina se poate referi la:

 Râul Bălășina, Tâșla
 Râul Bălășina, Bega

Altele 
 Râul Balașina
 Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii

Vezi și 
 Râul Bălăneasa (dezambiguizare)

 Râul Bălășița

Toponime românești